Kometa může mít více významů:

 Kometa – malé těleso sluneční soustavy
 Kometa (časopis) – český komiksový časopis
 HC Kometa Brno – klub ledního hokeje z Brna
 Kometa (593 m) – vrchol v Táborské pahorkatině západně od Týna nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Kometa – píseň Jaromíra Nohavici

 Seznam komet
Označení několika rodů motýlů z čeledi kometovití (Uraniidae)

 Acropteris
 Alcides 
 Acropteris

Související článek 
 Comet